2-й прову́лок Ле́рмонтова — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 2-й провулок Лермонтова — провулок у місті Вінниця.
 2-й провулок Лермонтова — провулок у місті Прилуки Чернігівської області.

 2-й провулок Лермонтова — колишня назва Баштанського провулку в місті Київ.

Провулки